Модльни́чка () — село в Польше в сельской гмине Велька-Весь Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 9 км от административного центра воеводства города Краков. Через южную часть села проходят краевые дорогb № 7, 79 и обходная краковская дорога. В административные границы села входит территория бывшего военного полигона, на которой сегодня находятся различные торговые центры.

История 
Впервые село упоминается в привилее Болеслава Стыдливого от 30 мая 1254 года, в котором он передавал село в собственность женскому монастырю норбертанок в Звежиньце (сегодня — часть Кракова). Позднее село принадлежало краковскому капитулу. В XIV веке владельцами села был шляхетский род Чадера. С конца XVIII века село принадлежало Станиславу Ивицкому герба Кушаба. Село принадлежало католическому приходу в Модльнице. В XIX в селе было рыбное хозяйство.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 1 273 человек.

Данные переписи 2013 года:

Экономика 
В административных границах села находятся торговые центры Leroy Merlin, торговые центры «Witek», «Kraków Futura Park», «Kraków Airport Logistics Center» и два автомобильных салона.

Достопримечательности 
 Артиллерийский форт 43 Pasternik, построенный в 1881 году и входивший в фортификационную систему Краковской крепости.

Примечания

Литература 
 Modlniczka, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI (Malczyce — Netreba), 1885, стр. 568—569.

Ссылки 
 Информационный сайт о селе
 Charakterystyka Gminy Wielka Wieś
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета